

Кизилжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Кизилжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Астраханський район, Акмолинська область
 Кизилжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Іргізький район, Актюбинська область
 Кизилжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Іртиський район, Павлодарська область
 Кизилжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Кербулацький район, Жетисуська область
 Кизилжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Кизилжарський район, Північноказахстанська область
 Кизилжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Мартуцький район, Актюбинська область
 Кизилжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Хобдинський район, Актюбинська область